Le Nam Chan (en thaï : น้ำจั้น) est un tambon du district de Seka dans la province de Bueng Kan en Thaïlande.

Administration 

Il est subdivisé en treize mubans :

Notes et références 

Subdivision en Thaïlande